«Апатия и впечатления» — задуманное, но ненаписанное произведение Фёдора Михайловича Достоевского, предположительно, публицистического или художественного характера. Упоминания о данном замысле встречаются в черновиках писателя в 1859—1860 годах.

В одной из записей писателя был найден план на 1860 год: «1) Миньона. 2) Весенняя любовь. 3) Двойник (переделанный). 4) Записки каторжника (отрывки). 5) Апатия и впечатления». По возвращении из ссылки Достоевский не оставил идею о переработке повести «Двойник», планируя осенью 1859 года включить в издаваемое в 1860 году двухтомное собрание сочинений «совершенно переделанного „Двойника“». В том же 1859 году у писателя окончательно созрел замысел повести о каторге «Записки из Мёртвого дома», которую он и обозначил в плане, как «„Записки каторжника“ (отрывки)». Из трёх оставшихся замыслов наиболее известна «Весенняя любовь», в то время как первый и последний пункты обозначенного плана остались неосуществлёнными и неизвестными исследователям.

По мнению литературоведов Ильи Сермана и Тамары Орнатской, «Апатия и впечатления» — это название задуманной Достоевским публицистической статьи. Орнатская также добавляет, что замысел этой статьи был связан с опубликованном в том же 1859 году романом Ивана Александровича Гончарова «Обломов», в котором апатия стала привычным состоянием главного героя. С этой же записью Достоевского могла быть связана другая задуманная публицистическая статья — «Гончаров».

С другой стороны, Марина Загидуллина и Борис Тихомиров высказали предположение, что данный замысел связан не с публицистической статьёй, а с художественным произведением. «Апатия» и «впечатления» уже возникали ранее в творчестве Достоевского 1840-х годов, в частности в его «Петербургской летописи»: «действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забить в свой заветный, золотой уголок <…> начинает чуждаться толпы, чуждаться общих интересов <…> он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья и, в апатии, лениво складывает руки <…> Они часто замечают числа месяцев <…> стараются повторить то же самое и в годовщину своих впечатлений…». По мнению исследователей творчества писателя, Достоевский мог планировать вернуться к образу «мечтателя» из его ранних произведений. На подобное решение могла также повлиять активная доработка повести «Белые ночи», в которой отмечалось влияние «Обломова». В своём романе Гончаров представил другую версию «мечтателя», что могло вдохновить Достоевского продолжить художественный анализ «мечтательства» с другой точки зрения.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Замыслы Фёдора Достоевского